Лейман — в Ливонии потомок старейшин, князьков и феодалов донемецкого времени, аналогичный куршским «королям». Лейманы известны в немецких законодательных кодексах как «свободные», но не принадлежащие к дворянству, или «свободные», не подвластные господину люди.

Фамилия немецкого происхождения:

 Лейман, Андрей Оскарович (род. 1987) — российский бегун-марафонец.
 Лейманис, Айвар (род. 1958) — советский и латвийский балетный танцовщик, художественный руководитель балета Латвийской национальной оперы.
 Лейман, Анна Алоизовна (1912—1972) — советский архитектор
 Лейман, Анн-Бритт (1922—2013) — шведская легкоатлетка.
 Лейман, Джейк (род. 1994) — американский баскетболист.
 Лейманн, Яан (род. 1989) — эстонский футболист.

См. также 
 Леман

Примечания